Бух () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Штендаль. Подчиняется управлению Тангермюнде. Население составляет 397 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 19,84 км². Официальный код — 15 3 63 020.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт